Le mot Bus a différentes signification selon le contexte dans lequel il est utilisé:

Omnibus 
Bus peut faire référence à l'abréviation , signifiant « à tous », en latin.

Dérivés de omnibus 
 Autobus, un moyen de transport en commun motorisé (de automobile omnibus, voiture accessible à tous)
 Autobus scolaire, un autobus adapté au transport scolaire
 Bus, ligne partagée par plusieurs appareils ou composants
 Bus informatique
Bus de données: la connexion qui fait transiter les données pour permettre leur traitement ;
Northbridge et Southbridge sont les noms des deux bus liés à un microprocesseur permettant de gérer les périphériques internes ou externe à la carte mère
 Bus PCI d'une carte mère, il permet de gérer les périphériques externes
 Bus PCI Express, il permet les transferts plus rapides nécessaires à une carte graphique ou à un SSD
Universal Serial Bus (USB)
Réseau en bus, comme les anciens réseaux Ethernet sur câble coaxial
 Bus Bluetooth
 Bus de terrain, les lignes de communication d'appareils de mesure, de capteurs, d'actionneurs

Autres 
 Bus logiciel
 D-Bus, un projet de logiciel libre
 Effet-bus, un effet de style utilisé au cinéma

Toponyme 
 Bus, une commune du Pas-de-Calais en France

Chimie 
 Bus, le symbole du biunseptium, l'élément atomique 217

Patronyme 
 Bert Bus (1931), un dessinateur de bande dessinée néerlandais
 César de Bus (1544-1607), un religieux français
 Schelte J. Bus (1956), un astronome

Sigle 
BUS peut faire référence à:

 Boulevard Urbain Sud, un projet de voie urbaine à Marseille;
 Baie US, une baie des îles Crozet, dans les Terres australes et antarctiques françaises;
 Bureau universitaire de statistiques, l'ancêtre de l'ONISEP créé en 1933.

Code 
BUS peut faire référence à:

 .

Homonymie de patronyme